Francesco Alciati (1522-1580), vescovo di Civitate, cardinale di Santa Maria in Portico Octaviae
Francesco Alciati (1762-1828), vescovo di Casale Monferrato